Cystolepiota — рід грибів родини Agaricaceae. Назва вперше опублікована 1952 року.

Класифікація 
До роду Cystolepiota відносять 66 видів:

Примітки

Джерела 
 Singer, R.; Digilio, A.P.L. 1951. Pródromo de la Flora Agaricina Argentina. Lilloa. 25:5-461 - P.281

Роди грибів
Печерицеві